

Acronimi 
 Mendelssohn-Werkverzeichnis – catalogo delle composizioni di Mendelssohn

Codici 
 MWV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mundulkiri (Cambogia)
 mwv – codice ISO 639-3 della lingua mentawai